Stall steht für:
 ein Gebäude zur Haltung von Tieren, siehe Stall
 einen stark verschmutzter Raum, siehe Augiasstall

 im Pferderenn-, Automobil- und Radsport ein Team aus Fahrern, Mechanikern und Konstrukteuren, siehe Rennstall
 ein Unternehmen, das Boxveranstaltungen organisiert und vermarktet, siehe Boxstall

 den Standort einer ruinenhaft erhaltenen Burg, siehe Burgstall
 ein unterirdisches, künstliches Gangsystem mit unbekannter Funktion, siehe Erdstall

 einen Effekt in der Aerodynamik, siehe Strömungsabriss
 Anhaltetechnik in einer Rechnerarchitektur, siehe Stall/Freeze

Stall  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stall (Gemeinde), eine Gemeinde in Kärnten, Österreich
 Stall (Bernhardswald), ein Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern, Deutschland

Stall ist der Familienname folgender Personen:
 Emmerich von Stall († 1669), Abt des Klosters St. Blasien (1638 bis 1664)
 Joachim Stall (* 1960), deutscher Dokumentarfilmer 

Siehe auch:
 Stal, Stalle
 Stallgeruch